Tuckman est un nom propre anglo-saxon qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Bruce Tuckman (1938-2016), psycho-sociologue américain ;
 , artiste et auteur américain ;
  (1922-2017), homme politique britannique ;
  (1918-), marin et militaire estonien ;
  (né au ), personnalité américaine de radio.

Patronyme anglais